Villarreal (nom en castellà) o Vila-real (nom oficial en l'actualitat), ciutat valenciana de la Plana Baixa
 Villarreal de Álava, municipi d'Àlaba de la Quadrilla de Zuia
 Villarreal de Huerva, municipi de la província de Saragossa, a la comunitat autònoma d'Aragó 
 Villarreal CF, club de futbol de la ciutat valenciana de Vila-real, a la Plana Baixa
 Villarreal CF B, equip de filial del Vila-real Club de Futbol
 José Luis Villarreal Acebedo (Córdoba, Argentina, 1966), futbolista argentí